Liftkracht, de kracht die vliegtuigen in staat stelt te vliegen
 Lift (transport), een verticaal transportsysteem
 De lift, een Nederlandse speelfilm van Dick Maas
 Liften, gratis meereizen met iemand anders
 ook: een facelift laten ondergaan
 Lift (handelsmerk), een handelsmerk van The Coca-Cola Company
 Lift (film), een Amerikaanse film uit 2001
 Lift (Sister Hazel), een album van de Amerikaanse groep Sister Hazel